Турсбю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Турсбю — місто у Швеції, у лені Вермланд.